Заклинський:
 Заклинський Богдан Романович (1886–1946) — публіцист, фольклорист, літературознавець, педагог, учитель народних шкіл в Галичині, Волині й Закарпатті, підхорунжий УСС.
 Заклинський Корнило Гнатович (1857–1884) — історик і фольклорист.
 Заклинський Корнило Романович (1889–1966) — публіцист, громадський діяч, український літературознавець у Чехії.
 Заклинський Леонід Гнатович (1850–1890) — педагог, культурно-громадський діяч, один із керівників Станіславівської студентської «Громади», автор її статуту.
 Заклинський Олексій Онуфрійович (1819–1891) — український поет, композитор і священик УГКЦ.
 Заклинський Роман Гнатович (1852–1931) — історик, етнограф, літературознавець, письменник, педагог, культурно-громадський діяч.
 Заклинський Ростислав Романович (1887–1974) — український літературознавець і письменник, доктор права з 1918.

Українські прізвища